kościół pw. św. Marcina w Bukowcu w pow. karkonoskim
 kościół pw. św. Marcina w Bukowcu w pow. nowotomyskim